La Lentopallon Mestaruusliiga 2017-2018 si è svolta dal 23 settembre 2017 al 15 aprile 2018: al torneo hanno partecipato 9 squadre di club finlandesi e la vittoria finale è andata per la seconda volta allo .

Regolamento

Formula
Le squadre hanno disputato un girone all'italiana, sfidandosi per tre volte; al termine della regular season:
 Le prime otto classificate hanno acceduto ai play-off scudetto, strutturati in quarti di finale, semifinali e finale, sempre giocati al meglio delle tre vittorie su cinque gare, e finale per il terzo posto, giocata al meglio delle due vittorie su tre gare.
 L'ultima classificata e la prima classificata della Lentopallon 1-sarja hanno acceduto al Challenge Match, strutturato in una finale, giocata al meglio di tre vittorie su cinque gare: la squadra vincitrice ottiene, a seconda dei casi, la permanenza o la promozione in Lentopallon Mestaruusliiga.

Criteri di classifica
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Numero di partite vinte;
Punti;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti.

Squadre partecipanti

Campionato

Regular season

Risultati

Classifica

Play-off scudetto

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Finale 3º posto

Challenge Match

Verdetti

Statistiche

Collegamenti esterni 

Pallavolo nel 2017
Pallavolo nel 2018
Lentopallon Mestaruusliiga (femminile)